Владимир Деонисович Видобора (3 марта 1941 — 5 июня 2017) — директор акционерного общества «Агрокомпания „Свобода“», Одесская область, Герой Украины (2004).

Биография 
Родился 3 марта 1941 года в с. Траповка, Татарбунарского района Одесской области. Украинец.

Депутат Одесского областного совета (с 04.2006), член Комиссии по вопросам земельных отношений и административно-территориального устройства.

Образование 
 Измаильский техниум механизации и электрификации сельского хозяйства (1955—1959).
 Одесский техноогический институт пищевой и холодильной промышленности (1962—1965).
 Киевский автомобильно-дорожный институт (1966—1971).

Деятельность 
 1963−1966 — служба в Советской Армии на Северном флоте.
 1966−1971 — диспетчер-плановик, Измаильский ремонтный завод.
 1971−1975 — главный инженер, совхоз им. XXII съезда КПСС, с. Муравлевка.
 1975−1978 — главный инженер, совхоз им. Калинина, с. Старая Некрасовка Измаильского района Одесской области.
 1978−1979 — главный инженер зверохозяйства.
 1979−1983 — главный инженер, совхоз им. Кирова, с. Кислица.
 02.−04.1983 — заместитель директора, в 04.1983−11.1995 — директор, совхоз им. Калинина, с. Старая Некрасовка.
 С 11.1995 — председатель правления, агрокомпания «Свобода», с. Старая Некрасовка, Измаильский район Одесской области.

Семья 
 Отец — Деонис Павлович (1890—1946).
 Мать — Христина Михайловна (1900—1985).
 Жена — Вера Ивановна (род. 1947).
 Дети — сыновья Сергей (род. 1969) и Владимир (род. 1975).

Награды и звания 
 Герой Украины (с вручением ордена Державы, 16 ноября 2004 — за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии агропромышленного производства, внедрение прогрессивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур, многолетний самоотверженный труд).
 Знак отличия Президента Украины — юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011 года)
 Заслуженный работник сельского хозяйства Украины (2001).

Примечания

Ссылки 
 Видобора Володимир Деонисович 

Выпускники Одесской национальной академии пищевых технологий
Директора совхозов
Депутаты Одесского областного совета